Méricourt (Pas-de-Calais)
 Méricourt (Yvelines)

Desambiguação